Lamborn ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Lamborn (* 1954), US-amerikanischer Politiker
 Harry Lamborn (1915–1982), britischer Politiker
 Josiah Lamborn (1809–1847), US-amerikanischer Politiker und Jurist 
 Tony Lamborn (* 1991), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

Lamborn ist ein Gewässername:

 Lamborn (Alte Ohm), linker Zufluss der Alten Ohm (Teilungslauf der Ohm) bei Mardorf, Stadt Homberg (Ohm), Vogelsbergkreis, Hessen